Miedniki kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Medininkai, ort,

Polen 

 Miedniki (ort i Polen), Lublins vojvodskap, Powiat hrubieszowski, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar